Вимірювання — пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом:

 Абсолютне вимірювання — вимірювання, яке засноване на прямому вимірюванні однієї або декількох основних величин.
 Відносне вимірювання — вимірювання відношення величини до іншої однорідної величини.
 Динамічне вимірювання — вимірювання величини, яка змінюється за час вимірювання.
 Непряме вимірювання — вимірювання, в якому значення однієї чи декількох вимірюваних величин знаходять після перетворення роду величини.
 Опосередковане вимірювання — непряме вимірювання однієї величини з перетворенням її роду.
 Пряме вимірювання — вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо без перетворення її роду.
 Статичне вимірювання — вимірювання величини, яку можна вважати незмінною за час вимірювання.